800 год
 800.COM — драйвер для поддержки нестандартных форматов дискет
 800 (число)